Сказки армянского писателя Ованеса Туманяна занимают значительное место в армянской литературе.

Сказки

См. также 
 Кикос
 Фанос-неудачник
 Храбрый Назар
 …Три синих-синих озера малинового цвета…
 Кто расскажет небылицу?
 Ух ты, говорящая рыба!
 Ишь ты, Масленица!
 Топор
 Таверна
 Фанос-неудачник
 Капля мёда
 Легенда об озере Парвана (мультфильм)

Литература 
 
 Брюсов В. Я. Об Армении и армянской культуре. Ер., 1963
 Ованес Туманян. Сказки. Издательство «Эдит Принт», 2009 г., 108 стр., на русском языке, ISBN 978-9939-52-087-2

Ссылки 
 Армянские сказки. Ованес Туманян

Туманян, Ованес